Ильгам Гильмутдинович Шакиров (; 15 февраля 1935 — 16 января 2019, Казань) — выдающийся татарский певец и деятель культуры. Народный артист Татарской АССР (1969). Народный артист Каракалпакской АССР (1981). Народный артист РСФСР (1983).

Биография 
Ильгам Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Яна-Буляк Ворошиловского района Татарской АССР.

В 1954 г. поступил в Казанское музыкальное училище. Уже через год Ильгам Шакиров был принят на вокальный факультет Казанской государственной консерватории в класс Е. А. Амбросимовой и З. Г. Байрашевой.

В 1960 году он окончил Казанскую Государственную консерваторию по специальности вокал. С этого же года является ведущим солистом-вокалистом Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

Умер 16 января 2019 года. Похоронен на ново-татарском кладбище Казани.

Творческий путь 
Ильгам Шакиров является выдающимся представителем татарской культуры, создавшим свою вокально-исполнительскую школу. Обладая народной манерой исполнения, он в свой репертуар включил не только народные татарские песни, но и классические произведения (арии, романсы) и произведения татарских композиторов (в частности, С. Сайдашева, М. Музафарова, Дж. Файзи, Н. Жиганова, Р. Яхина и многих других), а также современную татарскую эстрадную песню. Он исполнял также произведения казахского, узбекского, азербайджанского, каракалпакского, башкирского музыкального искусства.

Он написал также ряд своих песен.

Являлся художественным руководителем Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Активно участвовал в общественной деятельности: в течение долгих лет являлся членом художественного совета Казанского городского радио и Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая, работал с детьми, преподавал вокал, являлся пропагандистом музыкального образования и знатоком национальной музыкальной истории Татарстана, выступал с публикациями и критическими статьями в периодической печати, на радио и телевидении.

Удостоен звания Народного артиста Республики Татарстан и Российской Федерации, является лауреатом Республиканской премии имени Габдуллы Тукая. Обладатель награды «Золотой Аполлон».

15 февраля 2010 г. состоялся прощальный концерт Ильгама Шакирова.

Наиболее известные песни 
 «Кара урман»
 «Зиләйлүк»
 «Тәфтиләү»
 «Әллүки»
 «Хуш авылым»
 «Сандугач»
 «Өченче көн тоташ кар ява»
 «Яшлегемә йөгереп кайтыр идем»
 «Син сазыңны уйнадың»
 «Бик еракта идек без»
 «Бер алманы бишкә бүләек»
 ария «Әдрән диңгез» («Адриатическое море») из музыкальной драмы Т. Гиззата «Настоящая любовь» (на русском языке эту арию спел Георг Отс).
 «Идел буе каеннары»

Звания и награды 
 Заслуженный артист Татарской АССР (1964)
 Народный артист Татарской АССР (1969)
 Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (1970)
 Заслуженный артист РСФСР (1973)
 Народный артист Каракалпакской АССР (1981)
 Народный артист РСФСР (1983)
 Орден Дружбы народов (1986)
 Награда фонда имени П. И. Чайковского «Золотой Аполлон» (2000)
 Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2005)
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005)
 «Почётный соотечественник номер один Сармановского района» (2006)
 Почётный соотечественник города Казани (2006)
 Орден Почёта (2010)

Примечания

Литература 
 Фахрутдинов Р. Шакиров Ильгам Гильмутдинович // Народные артисты: Очерки. — Казань, 1980. — С. 585—588.

Ссылки 
 Выдающиеся люди Татарии. Шакиров Ильгам Гильмутдинович
 Кто есть кто. Шакиров, Ильгам Гильмутдинович
 Прощальный концерт Ильгама Шакирова

Выпускники Казанской консерватории
Персоналии:Татарская государственная филармония
Народные артисты Каракалпакской АССР